A 2004-es ausztrál rali (hivatalosan: 17th Telstra Rally Australia) volt a 2004-es rali-világbajnokság szezonzáró futama. November 11 és 14 között került megrendezésre, 25 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 388 kilométert tett ki. A versenyen 62 páros indult, melyből 29 ért célba.

A versenyt Sébastien Loeb nyerte meg Harri Rovanperä és François Duval előtt.

A futam az N csoportos rali-világbajnokság futama is volt egyben. Ezt az értékelést a spanyol Xavier Pons nyerte, Arai Tosihiro és Niall McShea előtt.

Beszámoló

Szakaszok

Végeredmény

Források

Külső hivatkozások 
 Az ausztrál rali hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Ausztral